Roberto Infascelli ist der Name folgender Personen:

* Roberto Infascelli (Produzent) (1938–1977), italienischer Filmproduzent und Regisseur
 Roberto Infascelli (Schauspieler) (* 1981), italienischer Schauspieler